Zdenci je lahko:
 Zdenci Brdovečki (Hrvaška)
 Zdenci (Hrvaška)